Wiederin ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Wiederin (* 1961), österreichischer Jurist und Universitätsprofessor
 Gerold Wiederin (1961–2006), österreichischer Architekt